Holoskiw (ukrainisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Holoskiw (Kamjanez-Podilskyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj
 Holoskiw (Kolomyja), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja
 Holoskiw (Letytschiw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Letytschiw